Ленинский райо́н  — один из трёх районов города Орска Оренбургской области.

Расположен в северо-восточной и центральной частях города Орска и граничит с Советским районом на юге по реке Урал от поселка Новоказачий до слияния рек Урала и Елшанки.  На востоке и на севере граница проходит по городской черте с Новоорским и Гайским районами Оренбургской области. На западе Ленинский район граничит с  Октябрьским районом города.

Ленинскому району подчинён 1 сельский населённый пункт, посёлок Новоказачий, который входит в муниципальное образование город Орск со статусом городского округа и находится в 6 километрах к северо-востоку от Орска на правом берегу реки Урал.

Население

История 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5-88/4 от 31 марта 1972 года в г.Орске были образованы 3 района, в том числе Ленинский район.

Промышленные предприятия 

Наиболее значимыми объектами экономики Ленинского района являются: АО "Механический  завод", ЗАО "Завод синтетического спирта", ОАО "ЗМК", ЗАО «ЭМИ», ООО «Орский вагонный завод», ПО филиала ПАО «МРСК «Волги» - «Оренбургэнерго». 

На территории  Ленинского района  расположен  железнодорожный узел – станция  Никель  ЮУЖД.

Источники 
 Ленинский район на сайте администрации города Орска

Примечания 

 
Районы, образованные в 1972 году
Появились в 1972 году в России
1972 год в Оренбургской области